L'Open de Dayton 2003 est l'édition 2003 du Open de Dayton qui se déroule à Dayton du 21 au . Ce tournoi de squash oppose 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Julian Wellings.

Anthony Ricketts l'emporte en finale face à Thierry Lincou.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Dayton
 Open de Séville de squash 2003

Liens externes 

Open de Dayton
Sport aux États-Unis en janvier 2003
Squash en 2003